Jan de Leeuw (burgemeester), een Nederlands burgemeester
 Jan de Leeuw (wielrenner), een Nederlands wielrenner
 Jan De Leeuw, een Vlaams kinderboekenschrijver en psycholoog